«В. Давыдов и Голиаф» — советский короткометражный юмористический кинофильм 1985 года. Название фильма пародирует имена Давида (небольшого роста) и Голиафа (огромного воина).

Фильм имеет подчёркнуто характерный юмор, внося свой вклад в борьбу с «несунами».

Сюжет 
В советское время школьники проходили практику на предприятиях, которые «брали шефство» над школами и другими учебными заведениями.

Герой фильма — школьник-хорошист Витя Давыдов (Саша Солдатов) — попадает на практику к вороватому рабочему по прозвищу Голиаф (Алексей Петренко). Голиаф собрал для себя на заводе электромотор и собирается приспособить его на своём приусадебном участке для полива огорода. Практикант-хорошист начинает мешать этому процессу.

В результате выходит как в поговорке: ты охотишься на тигра, не подозревая, что тигр охотится на тебя. Голиаф пытается унести «никому не нужный» мотор, а «художник» пытается ему в этом всячески помешать.

Критика 
В энциклопедии Кругосвет отмечается хорошая игра Алексея Петренко в короткометражке «В. Давыдов и Голиаф», роль Петренко характеризуется как «роль-маска».

В некрологе Алексея Петренко от издания Газета.ru отмечается его «острохарактерная роль вороватого рабочего по кличке Голиаф в умилительно-советской короткометражке», а номер Петренко в программе «Вокруг смеха» 1985 года называется «своего рода спин-оффом того самого «Давыдова и Голиафа»».

В ролях 
 Алексей Петренко — Голиаф
 Саша Солдатов — Витя Давыдов
 Лев Лемке — врач здравпункта
 Алексей Зайцев — мастер
 Юрий Чернов — водитель грузовика
 Михаил Бочаров
 Михаил Бычков — бригадир
 Вячеслав Горбунчиков — бригадир
 Виктор Уральский — вахтёр на заводе
 Геннадий Кузнецов — эпизод

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Александр Мостовой
 Режиссёр-постановщик: Геннадий Байсак
 Режиссёр: Т. Виноградова
 Оператор-постановщик: Валентин Халтурин
 Художник-постановщик: Лев Грудев
 Композитор: Игорь Ефремов
 Звукооператор: Валентин Матусевич
 Государственный симфонический оркестр кинематографии, дирижёр: Эмин Хачатурян

Примечания 

Телефильмы СССР по алфавиту
Короткометражные телефильмы СССР 1985 года
Короткометражные телефильмы ТО «Экран»
Телекомедии СССР
Короткометражные телефильмы на русском языке
Дебютные фильмы кинорежиссёров